East Washington Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Washington Street Historic District (Martinsville, Indiana), NRHP-ID: 97000306
 East Washington Street Historic District (South Bend, Indiana), NRHP-ID: 99000182